Columba peut faire référence à plusieurs domaines :

 En ornithologie : les pigeons (genre Columba) sont des oiseaux de la famille des Columbidae.
 En astronomie avec le nom latin de la constellation de la Colombe
 Columba Marmion (1858-1923),  de Maredsous.
 Colomba d'Iona ou Saint Columba, un missionnaire irlandais qui a réintroduit le christianisme en Écosse et dans les nord de l'Angleterre.